Bartosz Głowacki (1758–1794) – polski chłop, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej
 Bartosz Głowacki – polski akordeonista
 Bartosz Głowacki – polski pociąg pancerny